Jwaneng Comets Football Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2009/10.

Clubes de futebol do Botsuana